Erech – miasto biblijne identyfikowane ze starożytnym Uruk.
 Erech – fikcyjne wzgórze na obszarze Gondoru w tolkienowskiej mitologii Śródziemia.